Edgar González puede referirse a:

 Edgar González Estrada, futbolista español
 Edgar González Franco, futbolista mexicano 
 Édgar González, futbolista paraguayo